For Your Love (singl, The Yardbirds)
For Your Love (album, The Yardbirds)
For Your Love (singl, Stevie Wonder)
For Your Love (TV serija)